Tikal peut désigner...

 Tikal, un site archéologique maya;
 Tikal, un jeu de société dont le thème est basé sur le précédent.
 Tikal, un personnage dans l'univers de Sonic the Hedgehog.